Александра Заверушанка (,  род. 03.04.1937, Бельско, Польша) — польская актриса театра и кино. Она окончила Государственную высшую театральную школу в Варшаве в 1959 г.

Избранная фильмография 

  — Муж своей жены / Mąż swojej żony — Ядвига Фолтасювна, жена Михала
  — Семья Милцареков / Rodzina Milcarków — Барбара Хенке
  — Вальковер / Walkower — Тереса Карчевская
  — Ставка больше, чем жизнь (телесериал) — Эдита Лауш (только в 14-й серии)
  — Забияка / Zabijaka — Маша Сергеевна
  — Упырь / Upiór — Даша / Прасковя
  — Вознесение / Wniebowstąpienie — Людвика, подруга Раисы
  — Девичий заговор / Rzeczpospolita babska — лейтенант Кристина Громович
  — Путешествие за улыбку / Podróż za jeden uśmiech — Моника
  — По другую сторону радуги / Z tamtej strony tęczy — доктор Тереса
  — Директора / Dyrektorzy (телесериал) — жена Бадуры

Ссылки 
 Актриса  на сайте filmpolski.pl 
 Актриса  на сайте filmweb.pl 

Актрисы Польши
Актрисы театра Польши
Киноактрисы Польши